Фенуйе — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Фенуйе — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи
 Фенуйе-дю-Разес — коммуна во Франции, департамент Од